Il doppio del torneo di tennis Bucarest Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Horacio de la Peña e Marcos Ondruska che hanno battuto in finale Jean-Philippe Fleurian e Markus Naewie 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Menno Oosting /  David Prinosil (primo turno)
 Marc-Kevin Goellner /  Lars Koslowski (primo turno)

 Murphy Jensen /  Francisco Montana (semifinali)
 Marcos Górriz /  Mark Keil (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bucarest Challenger 1992